Knopfler:
 Mark Knopfler (1949, Glasgow), un solist, chitarist, compozitor și producator muzical britanic
 David Knopfler (* 1952, Glasgow), un cântăreț, compozitor, chitarist și pianist britanic